Эвакуатор:

 Эвакуа́тор — человек, занимающийся эвакуацией кого-нибудь либо чего-нибудь.
 Эвакуа́тор — специализированное транспортное средство.

См. также 
 Эвакуация
 :Категория:Эвакуация